

Toponymes 
Açores :
Neves, nome alternatif de Norte Grande
Brésil :
Neves Paulista (São Paulo)
Presidente Tancredo Neves (Bahia)
Riachão das Neves (Bahia)
 Cap-Vert :
José Maria Neves, homme politique capverdien
Sao Tomé-et-Principe :
Neves, ville santoméenne du district de Lembá
Afrique du Sud :
Claudio Neves, ville sud-africaine de Johannesbourg

Nom de famille 
 André Neves (1975-), mathématicien portugais ;
 Bruno Neves (1981-2008), coureur cycliste portugais ;
 Carlos Neves (1953-), homme politique santoméen ;
 Cláudio Neves ;
 Delfim Neves, homme politique santoméen ;
 Diogenes Neves, dessinateur de comics brésilien ;
 Domingos das Neves (?-?), footballeur portugais ;
 Fernando Neves (1978-), footballeur international cap-verdien ;
 João Neves (2004-), footballeur portugais ;
 Joaquim Neves (1970-), footballeur portugais ;
 José Neves, coureur cycliste portugais ;
  fondateur de Farfetch ;
 Leonardo Neves, surfeur professionnel brésilien ;
 Maria das Neves (1958-), femme politique santomméenne ;
 Milton Neves ;
 Rúben Neves (1997-), footballeur portugais ;
 Serafim Neves (1920-1989), footballeur portugais ;
 Tancredo Neves.

Ficton 
 Neves, personnage de fiction des Royaumes oubliés.

Jeu vidéo 
Neves, jeu vidéo sorti en 2007

Homonymie de patronyme